boothuis (bouwwerk) - overdekte lig- of opslagplaats voor een vaartuig
Boothuis (kunstwerk) - kunstwerk in Nederland van Koopman & Bolink langs de rijksweg 6